Кокиния може да се отнася за:

 Кокиния (планина) в Гърция;
 Кокиния, село в Западна Македония, Гърция;
 Кокиния (Епир), село в Теспротия, Гърция.